Anton Gerard van Hamel (keltoloog) (1886–1945), een Nederlandse keltoloog en germanist
Anton Gerard van Hamel (predikant) (1842–1907), een Nederlandse predikant en taalkundige Frans
Gerard van Hamel (1911–1944), een Nederlandse verzetsstrijder
Gerard Anton van Hamel (1842–1917), een Nederlandse rechtsgeleerde
Jaap van Hamel (1920–1944), een Nederlandse Engelandvaarder en jachtvlieger
Joost Adriaan van Hamel (1880–1964), een Nederlandse jurist, politicus en strafrechtgeleerde
Lodo van Hamel (1915–1941), een Nederlandse verzetsstrijder
Maureen van Hamel (1988), een Nederlandse hockeykeepster die uitkwam voor alle Nederlandse jeugdelftallen, Jong Oranje en het Nederlands Zaalhockeyteam
Manette van Hamel (1913-2012), een Amerikaans kunstenares van Nederlandse komaf
Martine van Hamel (1945), is een Amerikaanse choreograaf, balletlerares en gepensioneerd (prima-)ballerina van Nederlandse komaf
Paul François van Hamel Roos (1850–1935), een Nederlandse chemicus
Sonja van Hamel, een Nederlandse zangeres, illustrator en ontwerpster

Vanhamel kan verwijzen naar:
Mike Vanhamel (1989), een Belgische voetballer
Tim Vanhamel (1977), een Vlaamse rockgitarist en zanger

Zie ook
Hamel (doorverwijspagina)